Saros 78 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 9 juni -463 t/m 18 juli 817. Deze serie duurde 1280 jaar en 39 dagen, bevatte 72 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 9 t/m 80.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus